Plut je lahlo:

 Plut, v grški mitologiji bog žitnih zalog in bogastva
 Plut, priimek več znanih ljudi